Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008 odbywał się w dniach 7 - 15 września w Hali Uniwersytetu Pekińskiego. Do rozdania było 24 komplety medali.

Obiekty

Kwalifikacja 
Kwalifikację na igrzyska uzyskało 264 zawodników (168 mężczyzn i 96 kobiet).

Konkurencje

Klasyfikacja niepełnosprawności 
 Klasy 1-5 - dla osób na wózkach inwalidzkich
 Klasy 6-10 - dla osób które grają na stojąco

Program

Medale

Mężczyźni

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008